Cafe Mari – minialbum polskiej piosenkarki Marie
 Cafe Mari – polska kawiarnia w Lublinie

Zobacz też 

  – kawiarnia w Niemczech